«Roberts» puede referirse a:

Botánicos 
 Roberts - John William Roberts (1882-1957), botánico, micólogo estadounidense....

Medicina 
 Síndrome de Roberts (RBS), enfermedad genética.

Toponimia

Argentina 
 Roberts, localidad de Buenos Aires.
 Roberts, estación de Roberts, Buenos Aires.

Estados Unidos 
 Roberts, California.
 Roberts, Idaho.
 Roberts, Illinois.
 Roberts, Montana.
 Roberts, Wisconsin.
 Roberts, Condado de Dakota del Sur.
 Roberts, Condado de Texas.